

Televisie
Sins of the Fathers (ER), een aflevering van ER
Sins of the Father (Merlin), een aflevering van Merlin
Sins of the Fathers (Spider-Man: TAS), een aflevering van Spider-Man: The Animated Series
Sins of the Father (Batman), een aflevering van The New Batman Adventures
Sins of the Father (Robin Hood), een aflevering van Robin Hood
Sins of the Father (Star Trek: TNG), een aflevering van Star Trek: The Next Generation
Sins of the Fathers (Haven), een aflevering van Haven

Films
Sins of the Fathers (1928), een Amerikaanse film uit 1928
Sins of the Father (2002), een Amerikaanse film uit 2002

Muziek
Sins of the Father (Black Sabbath), een lied van Black Sabbath